Уолфиш-Бей:

 Уолфиш-Бей — город на юго-западном побережье Африки и главный порт Намибии.
 Уолфиш-Бей — залив Атлантического океана на юго-западном побережье Африки.